

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Broj“ beginnt.

Broj 



Broja 
 Broja, Armando (* 2001), albanischer Fußballspieler

Broje 
 Brojer, Robert (1919–1987), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Brojerdi, Reza (* 1983), iranischer Schauspieler